464 км, 464-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 464 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 228027.
 464 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Волынская область). Код 352243.